3-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 3-4 июня 1961 года в Лейпциге (ГДР). В нём приняли участие 33 гимнастки из 17 стран. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались звания обладательниц Кубка Европы в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус третьего чемпионата Европы среди женщин.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1961
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Чемпионаты Европы в ГДР
Июнь 1961 года
Спорт в Германии в 1961 году
Чемпионаты Европы в 1961 году